Scheepsmanoeuvre
 Manoeuvre (militair)